A 25-a oră  se poate referi la:
 Roman
 Ora 25 - roman de Constantin Virgil Gheorghiu

 Film
 A 25-a oră - film din 1967 de regizorul Henri Verneuil cu Anthony Quinn
 25th Hour - film din 2002 de regizorul Spike Lee cu Edward Norton ca protagonist
 
 Muzică
 The 25th Hour (Vision Divine album), un album heavy metal din 2007 
 The 25th Hour (Terror album), un album din 2015 hardcore punk